
Termin -{TGY}- ima više značenja.

 Genetički kod za cistein
 TG&Y, maloprodajni lanac u SAD